Biografies:
 Juan Bautista Aznar-Cabañas (1860-1933), mariner i polític espanyol
 Manuel Aznar Zubigaray (1894-1975), periodista, polític i diplomàtic espanyol (avi de José María Aznar López)
 José Camón Aznar (1898-1979), catedràtic, historiador, literat i pensador espanyol del segle XX
 Santiago Aznar Sarachaga (1903-1979), polític socialista basc
 Pere Aznar i Seseres (1907-1999), polític català
 Rafael Terol Aznar (1916-2009), polític i empresari valencià
 Manuel Aznar Acedo (1916-2001), periodista espanyol (fill de Manuel Aznar Zubigaray i pare de José María Aznar López)
 José Aznar Beltrán (1932-2008), antic futbolista i entrenador
 José María Aznar López (1953-), president del govern d'Espanya entre 1996 i 2004
 Josep Aznar (1957-2017), fotògraf català

Miscel·lània: Museu Camón Aznar, un museu de belles arts situat en Saragossa (Aragó)

Vegeu també 
 Asnar